Лазар Търпов (Трендафилов) Киселинчев, с псевдоними Аврам Киселец, Атински и наричан от албанците Скендер бей, е български революционер, костурски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, а също и масон.

Биография 

Лазар Киселинчев е роден през 1874 година в голямото костурско село Косинец в семейството на известния строител Търпо Киселинчев. Брат е на скулптора Пандо Киселинчев, на архитекта Георги Киселинчев и на революционера Христаки Киселинчев, загинал в сражението при Локвата и Виняри. Лазар Киселинчев завършва пети клас в гръцка гимназия в Атина.

Лазар Киселинчев поставя основите на български Македонски комитет в Атина. Оттам заедно с Атанас Кършаков, Васил Чекаларов и Дельо Марковски организира канали за внос на оръжие от Албания и Гърция към Югозападна Македония. Преди Илинденско-Преображенското въстание е в родния си край и подпомага преминаването на местните църковни общини към Българската екзархия. По време на въстанието е определен за заместник на близкия си приятел Васил Чекаларов  като член на Костурското горско началство.

След разгрома на въстанието с Пандо Кляшев и Васил Чакаларов се оттегля през Албания, Фиуме и Унгария в България. Тук взимат участие в изграждането на мавзолея „Свети Георги“ в Плевен.

Установява се в Америка (най-късно през 1911 година) и взима участие в организирането на бежанците в Македоно-български братства. При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение. Началник е на секцията патронаши. На 23 април 1913 година, в навечерието на Междусъюзническата война, заедно с още 13 души от тези околии подписва „Мемоар от костурско-леринско-кайлярската емиграция в София“, в който се твърди, че Македония е българска област и се настоява за пръсъединяване на Костурско, Леринско и Кайлярско към България. В „Мемоара“ се казва:

В 1926 година е избран в Националния комитет на македонските братства.

В 1928 година влиза в управителния съвет на Македонската народна банка. Киселинчев заедно с Васил Стумбов е делегат на Общокостурския граждански комитет в София.

Лазар Киселинчев умира през 1946 година.

Лазар Киселинчев е женен за Кръстана Бурдашева, с която имат 5 деца. Дъщерята им Митра се омъжва за дееца на ВМОРО Андон Юруков. Синът им Славчо Киселинчев (1904 – октомври 1924) е касиер на Македонския младежки съюз и на негово име Лазар Киселинчев основава благотворителен фонд за награждаване на художествени и музикални произведения със сюжети от македонския народен бит, освободителна борба и други. Син му Лабро Киселинчев е активен деец на МПО.

Автор е на книгата „Строителите отъ най-старите времена до днесъ“, Съюз на строително-занаятчийските сдружения въ България, 1927 г.

Външни препратки 
 „Пощенската служба при Вътрешната Македоно-одринска революционна организация преди Илинден“, статия от Лазар Киселинчев
 „Мемоар от Костурско-Леринско-Кайлярската емиграция в София“, подписан от Лазар Киселинчев
 "Заключение по преглеждание постройките и пристройките находящи се в чифлика на Александър Стамболийски; Протокол за разпит на вещо лице", София, 1924 година
 "Лазо поп Трайков като поет и революционер (страници из дневника ми)", публикувано във в. „Македонска трибуна“, брой 208, 209, 210, Indianapolis, USA, 1931 година
 
  "Гърците преди и след Илинденското възстание (Страници из дневника ми)", публикувано в "Сборник Илинден 1903 – 1927. В памет на големото македонско възстание", издава Македонското студентско дружество "Вардар", книга VI, София, 1927 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на Македонската патриотична организация
Български революционери от Македония
Български масони
Родени в Косинец
Македоно-одрински опълченци
Борци срещу гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Починали в София
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в София
Български благодетели
Лазар